Ješci, red jednootvorni
 Echidna (rod), porodica murinke